Medabots – japoński serial anime.

Opis fabuły 
Jest to kreskówka opowiadająca o walkach (RoboBitwach, ang. Robattles) robotów zwanych Medabotami. Głównym bohaterem jest Ikki Tenryou, który jako jedyny w szkole nie ma swojego Medabota. Rodzice nie chcieli kupić mu robota, tylko kazali mu oszczędzać. Pewnego dnia Ikki znajduje medal Medabota (bez medalu Medabot nie może funkcjonować) typu żuk. Chcąc pomóc przyjaciółce, która wpadła na gang kradnący części Medabotów, kupuje stary model Medabota, umieszcza w nim medal i ratuje przyjaciółkę. Tak rozpoczyna się przygoda Ikki'ego i Metabee. Biorą udział w Pucharze Medabots, którego pojedynki sędziuje zaskakujący Pan Sędzia. Choć Ikki i Metabee często się kłócą, potrafią być zgranym zespołem.

Wśród głównych bohaterów są:
 Erika 
 Koji 
 Karin 
 Rintaro 
 Gang Śrub:
 Samanta 
 Spyke 
 Sloan 
 Space MedaWojownik X / Fantom Renegade / Henry 
 Rokusho
i wielu innych.

Wersja polska 
Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej: na zlecenie Fox Kids (odc. 1-26) / Jetix (odc. 27-52) – Studio Eurocom
Reżyseria:
 Andrzej Precigs (odc. 1-37),
 Dorota Prus-Małecka (odc. 38-52)
Dialogi:
 Berenika Wyrobek (odc. 21, 43),
 Katarzyna Krzysztopik (odc. 27-31, 34-42),
 Cezary Kwieciński (odc. 32-33),
 Aleksandra Rojewska (odc. 44)
Dźwięk i montaż:
 Jacek Kacperek (odc. 21, 38-44),
 Jacek Gładkowski (odc. 27-37)
Kierownictwo produkcji: Marzena Wiśniewska
Lektor: Tomasz Knapik
Udział wzięli:
 Jan Aleksandrowicz – Koji
 Katarzyna Tatarak – Ikki
 Jacek Kopczyński – Henry
 Anna Wiśniewska – Erika
 Zbigniew Suszyński – Metabee
 Krystyna Kozanecka – Karin
 Miriam Aleksandrowicz – Samanta
 Wojciech Machnicki – Karim
 Leszek Zduń – Spyke
 Robert Tondera –
 Pan Richards, 
 Tom
 Paweł Szczesny – Sloan
 Marta Gruziel
 Janusz Wituch –
 Floro, 
 Pingen
 Grzegorz Drojewski –
 Rintaro,
 Natan,
 Kintaro
 Aleksandra Rojewska –
 Panna Mimoza, 
 Femjet
 Artur Kaczmarski – Seaslug
 Agata Gawrońska – Gilgirl
 Jarosław Domin – Shrimplips
 Dariusz Odija – Squidguts
 Mirosława Niemczyk
 Krzysztof Zakrzewski
 Ryszard Olesiński – Pan Sędzia
 Brygida Turowska-Szymczak –
 Paco,
 Natalie
 Magda Gruziel – Kailey
 Ryszard Nawrocki – Doktor Aki
 Piotr Warszawski
 Iwona Rulewicz
 Dorota Kawęcka
 Jacek Wolszczak
 Józef Mika – Piraskull
i inni

Tekst piosenki: Wiesława Sujkowska
Śpiewał: Łukasz Zagrobelny
Kierownictwo muzyczne: Piotr Gogol

Odcinki 
 Powstały 3 sezony serialu.
 Premiera w Polsce:
 I seria (odcinki 1-26) – 6 września 2003 roku,
 II seria (odcinki 27-52) – 7 maja 2005 roku,
 III seria (odcinki 53-91) nie zostały wyemitowane, gdyż poza Japonią nigdzie nie były one emitowane – jest to osobny serial zatytułowany Medarot Damashii (lub Medabots 2).
 Ostatnia emisja – 3 września 2006 roku na kanale Jetix.
 Odcinki 27. i 37. w wersji polskiej mają ten sam tytuł.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Bee Train
Kodomo
Japońskie telewizyjne seriale animowane
Production I.G
Seriale telewizyjne emitowane od 2000
Seriale telewizyjne zakończone w 2001